Vulcanus (von etruskisch Velkʰans, latinisiert) steht für:
 Vulcanus, römischer Gott des Feuers
 Vulcanus (Schiff, 1910), eines der ersten Motorschiffe
 Vulcanus (Schiff, 1956), Müllverbrennungsschiff
 Vulkan (Planet), Vulcanus, hypothetischer Planet innerhalb der Merkurbahn

Siehe auch:
 Vulcanus, der Titan (italienischer Antikfilm von 1961)
 Vulcanius (Begriffsklärung)
 Vulcano (Begriffsklärung)